Ciglenica est un toponyme qui peut désigner :
 Ciglenica, un village de Croatie situé dans la municipalité de Garešnica, comitat de Bjelovar-Bilogora ;
 Ciglenica, un village de Croatie situé dans la municipalité de Popovača, comitat de Sisak-Moslavina ;
 Ciglenica Zagorska, un village de Croatie situé dans la municipalité de Sveti Križ Začretje, comitat de Krapina-Zagorje.